Tavankut steht für zwei Dörfer in der Vojvodina, Serbien:

 Donji Tavankut
 Gornji Tavankut